

Солонцовий — селище, район імені Лазо, Хабаровський район
 Солонцовий — селище, Калманський район, Алтайський край